Capital of the world (Hemingway), verhaal van Ernest Hemingway
Capital of the world (Antheil), ballet met muziek van George Antheil naar het verhaal van Hemingway.